— японский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Кодзи — воспитанник клуба  в Токио. В 1998 году он пополнил состав команды «Касима Антлерс», за которую выступал до конца 2004 года. Зимой 2005 года Кодзи перешёл в «Марсель», за который за один год провёл девять матчей чемпионата, а также сыграл в Кубке УЕФА. В 2006 году он перебрался в «Базель», где провёл два неплохих сезона выступая на позиции опорника, а затем вернулся в «Касима Антлерс», за который выступал до 2015 года.

Карьера в сборной 
Кодзи выступал за сборную Японии на множестве турниров с 2000 по 2007 год. Оба своих гола за сборную он забил на победном для его команды Кубке Азии 2004. Гол в финальном матче Кодзи забил, подыграв себе рукой. Несмотря на многочисленные протесты, гол был засчитан.

Достижения

Командные 
«Касима Антлерс»
 Обладатель Кубка чемпионов Восточной Азии: 2003
 Чемпион Японии (5): 1998, 2000, 2001, 2008, 2009
 Обладатель Кубка императора (2): 2000, 2010
 Обладатель Кубка Японии (4): 2000, 2002, 2011, 2012
 Обладатель Суперкубка Японии (4): 1998, 1999, 2009, 2010
 Обладатель Кубка банка Суруга: 2012

«Марсель»
 Обладатель Кубка Интертото: 2005

«Базель»
 Чемпион Швейцарии : 2007/08
 Обладатель Кубка Швейцарии (2): 2006/07, 2007/08
 Обладатель Кубка Часов: 2006

Сборная Японии
 Обладатель Кубка Азии: 2004

Личные 
 Член Команды года Джей-Лиги: 2001
 Лучший игрок Кубка Японии: 2000

Примечания 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Касима Антлерс»